Йонас Антано Стасю́нас (; 26 сентября 1919 — 3 августа 1987) — литовский, советский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР (1964). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
Йонас Стасюнас родился в деревне Ничунай (ныне — в Купишкском районе, Литва). Вырос в семье, где было четыре сестры и три брата.

Вместе с братьями и сёстрами учился в начальной школе города Гяляжяй Поневежского уезда, пел в хоре. Его талант певца был замечен ещё во время учёбы в гимназии Паневежиса. 

В 1948 году окончил Каунасскую консерваторию (ныне Литовская академия музыки и театра) (класс пения П. М. Олеки).

С 1941 года — в труппе, с 1943 по 1984 год — солист Государственного театра драмы, оперы и балета в Каунасе (с 1944 года — Государственный театр оперы и балета Литовской ССР (с 1948 года — в Вильнюсе), ныне — Литовский национальный театр оперы и балета).

На сцене создал свыше 50 ролей, пел в 1500 спектаклях. Отличительными свойства творчества певца являются голос большого диапазона, тонкая нюансировка и мастерство перевоплощения.

Выступал и как концертный исполнитель (более 1500 концертов). В программы входят партии в Симфонии № 9 Л. ван Бетховена, «Реквиеме» Дж. Верди и др. Много литовских народных песен исполнял с дочерью Аушрой Стасюнайте.

Гастролировал по городам СССР и за рубежом (Польша, Китай, Болгария, Чехия, Монголия).

С 1962 года преподавал в Литовской консерватории (с 1974 — доцент, с 1983 — профессор).

Член КПСС с 1957 года. Депутат Верховного Совета Литовской ССР 4-го созыва.

Умер 3 августа 1987 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Семья 
 Жена — Бронислава Стасюниене 
 Дочь — Аушра Стасюнайте (род. 1952), оперная певица (меццо-сопрано). Заслуженная артистка Литовской ССР (1982).

Звания и награды 
 Народный артист Литовской ССР (1957)
 Народный артист СССР (1964)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за исполнение заглавной партии в оперном спектакле «Борис Годунов» М.П. Мусоргского
 Орден Ленина (1954)
 Медали.

Партии 
 «Пиленай» В. Ю. Кловы — Маргирис (1-й исполнитель партии в 1956 году)
 «Даля» Б. Д. Дварионаса — Радвила (1-й исполнитель партии в 1959 году).
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — князь Игорь
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Мазепа
 «Отелло» Дж. Верди — Яго
 «Риголетто» Дж. Верди — Риголетто
 «Тоска» Дж. Пуччини — Скарпиа
 «Умница» К. Орфа — Король
 «Порги и Бесс» Дж. Гершвина — Порги
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова— Грязной
 «Марите» А. Рачюнаса — Сакалис
 «Гражина» Ю. Карнавичуса — Римвидис
 «Демон» А. Г. Рубинштейна — Демон 
 «Свадьба Фигаро» Моцарта — Фигаро
 «Долина» Э. д’Альбера — Себастиано
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Тонио и Сильвио
 «Фауст» Ш. Гуно — Валентин
 «Кармен» Ж. Бизе — Эскамильо
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Елецкий

Память 
 Одна из улиц города Гяляжяй Паневежского района названа именем Й. Стасюнаса.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Литовской академии музыки и театра
Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Литвы
Народные артисты Литовской ССР
Баритоны
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 4-го созыва
Члены КПСС